Das Tennis International 2014 war ein Damen-Tennisturnier der ITF in Darmstadt. Das Sandplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2014 und fand vom 14. bis 20. Juli 2014 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Website
 Turnierplan auf der ITF Homepage

ITF Women’s Circuit 2014
Tennisturnier in Darmstadt